

Anno 
 25 o 25 a.C. – anno

Matematica 
 25 – numero naturale

Musica 
 25 – album di Fred Bongusto del 1985
 25 – album di Harry Connick Jr. del 1992
 25 – album degli a-ha del 2010
 25 – album dei Blues Traveler del 2012
 25 – EP di Song Ji-eun del 2014
 25 – album di Adele del 2015
 25 – album compilation degli Archive del 2019
 25 – album compilation dei K's Choice del 2017
 25 – album di G Herbo del 2021